Дми́трий Ива́нович Язы́ков (, Москва — , Санкт-Петербург) — русский историк и переводчик из рода Языковых. Непременный секретарь Российской академии; президент Вольного общества любителей словесности, наук и художеств; директор департамента Министерства народного просвещения. Действительный статский советник (1827). Первым пытался упразднить буквы ъ, Ѣ и ь, печатая некоторые книги без этих букв.

Биография 
Родился в Москве  года. Лишившись на восьмом году матери, Языков жил в доме родной сестры отца, женщины богобоязненной и благочестивой, которая с любовью заменила ему родную мать. По существовавшему тогда у предков Языкова обычаю, его семи лет стали обучать азбуке, чтению часослова и псалтири, причём учение каждый день начиналось и оканчивалось молитвой. Такой церковный характер обучения, пишет в своих «Записках» Языков,

Тетка Языкова, видя, что он хорошо уже читает церковные книги, сделала его своим собеседником, и с наступлением глубокой осени, во всю зиму и до весны каждый вечер заставляла его перед собой читать библию, четьи минеи, пролог и патерик; в промежутках иногда он читал ей и произведения тогдашней светской словесности. Так протекло его отрочество. Наняли француза, который преподавал ему французский язык, историю, географию и начальные правила арифметики, а потом отдали юношу в московский пансион Бартолия, где он, между прочим, усвоил немецкий язык. Не окончив курса наук, Языков был записан, по существовавшему тогда обычаю, в Семёновский полк сержантом и на тринадцатом году от рождения (1785 г.) поступил на действительную службу. В Петербурге Языков имел в числе друзей Вельяминова, Писарева, Княжнина и Крылова. Быстро протекли первые годы неопытной юности в разнообразных увеселениях, часто отвлекавших его от полезных занятий. В 1797 г. Языков вышел в отставку с чином прапорщика и отправился в Тамбовскую губернию к себе в имение.

Через три года Шацкое дворянство избрало его в помощь уездному предводителю для устройства сельских магазинов, а в 1802 году он переехал в Петербург и определился на службу в Министерства народного просвещения. Служба по ученой части сблизила Языкова с любимыми занятиями, и в том же году он перевел с французского языка сочинение Беккария «О преступлениях и наказаниях», с приложением примечаний Дидро и переписки сочинителя с французским переводчиком Мореллетом, причём этот труд был посвящён императору Александру I и напечатан на счет Кабинета, в пользу Языкова. Перевод был встречен публикой сочувственно и в непродолжительное время был весь раскуплен. 

Уже 21 июня 1802 года Языков был избран в действительные члены Вольного общества любителей словесности, наук и художеств. В это время появилось «Рассуждение о старом и новом слоге Российского языка» А. С. Шишкова, направленное против Карамзина. Языков написал едкую критику на сочинителя, поместив её в «Северном Вестнике» за 1804 г.; в ней он осмеял, среди прочего, требование Шишкова о том, чтобы русские бросили чтение новых отечественных книг и иностранных, принялись бы за старину и начали объяснять мысли свои на языке славянском. Одновременно с переводом с французского «О существе законов» Монтескье Языков вел перевод с немецкого «Нестора» и тогда же перевел с французского комедию в одном действии Александра Дюваля: «Влюбленный Шекспир», вскоре поставленную в театре и имевшую большой успех. В 1807 г. Языков перешел из департамента Министерства народного просвещения экспедитором в канцелярию главного управления училищ и в следующем году за усердную службу был награждён бриллиантовым перстнем. В том же 1808 г. Языков закончил и напечатал другой свой перевод с немецкого: «Сравнения, замечания и мечтания, писанные в 1804 г. во время путешествия одним русским», и вслед за тем вышла в свет первая часть его перевода «О существе законов» Монтескье, последняя, четвёртая, часть которого издана в 1814 г. В 1809 г. Языков кончил перевод своей первой части «Нестора», и она поднесена была государю, который приказал:

Нужно иметь в виду, что Языков в то время силился вытеснить из русской азбуки буквы ъ и ять. Вторая часть «Нестора» была издана в 1816 и третья в 1819 г. В 1812 г. Языков перевел и напечатал сочинение Фрейербаха: «Философическо-юридическое исследование государственной измены и преступления против Величества, с кратким начертанием истории законодательства о сем преступлении».

В 1817 г. Языков был назначен начальником отделения департамента народного просвещения, а в следующем году, с сохранением этой должности, назначен управляющим типографией департамента. В 1819 г. им был издан перевод сочинения Лерберга: «Исследования, служащие к объяснению древней русской истории», а в следующем году напечатал сочинение Кильбургера: «Краткое известие о русской торговле, каким образом оная производилась чрез всю Россию в 1674 году». В 1822—1825 гг. Языков издал книжку: «Спутник в Царство Польское и в республику Краковскую» (с франц. яз.) и «Собрание путешествий к татарам и другим восточным народам в XIII, XIV и XV столетиях Карпини и Асцелина» (с латин. яз.), за которые он получил царские подарки — два бриллиантовых перстня. В 1825 г. Языков был утвержден в должности директора департамента, в 1827 году — произведён в действительные статские советники.

Расстроенное здоровье его от сидячей жизни и разнообразных трудов заставило его оставить гражданскую службу, тем более для него трудную, что он не мог расстаться с любимыми своими занятиями по литературе, и он, согласно прошению, был уволен в 1833 г. от службы. Однако неутомимый труженик не думал отдыхать. Окруженный книгами, он до наступления раннего утра деятельно занимался в своем уединенном кабинете составлением «Церковного Словаря»; собирал материалы для другого «Словаря истории и древностей русских»; перевел с немецкого, по поручению Общества для поощрения сельского хозяйства, «Сельское хозяйство» (соч. Шварца, 1833 г.) и «Основание лесоводства» (соч. Котты, 1835 г.). Последний перевод замечателен по техническим терминам, из которых некоторые вошли в «Словарь», составлявшийся Академией Наук. Сверх того, Языков перевел с немецкого «Сербскую грамматику», составил «Указатель к журналам Российской Академии» (с 1782 по 1835 г.) и собрал для «Академического Словаря» до 1500 слов, выписывая из старинных и новых книг слова, не внесенные в прежние словари или оставленные без примеров и надлежащих объяснений.
В начале 1835 г. Языков занял почетное место непременного секретаря Российской Академии, сделавшееся вакантным за смертью П. И. Соколова. С этого времени несколько улучшилось его стеснённое материальное положение: он переехал в академический дом и начал получать сверх пенсии 2000 руб. жалованья ассигнациями. Более всего его утешал находящийся при доме садик, где он продолжал свои учёные занятия. 

За свои труды по отечественной истории Языкову в 1837 г. Академией Наук была выдана единовременная премия в 4000 руб. ассигнациями. Тогда же по его совету Шишков предложил Российской Академии перевести на русский язык и издать в России на академический счет всех западных писателей. Языков взялся перевести «Гелмондову Хронику». В следующем году Российская Академия напечатала на свой счет, в пользу Языкова (и купила у него 1000 экземпляров для рассылки по учебным заведениям) «Книгу большому чертежу, или Древнюю карту Российского государства, пополненную в разряде и списанную в книгу 1627 года». Она в первый раз была издана в 1792 г. и составляла библиографическую редкость. К ней Языков присоединил «Древнюю идрографию», объясняющую географическое положение России с конца XVI по конец XVII ст., а равно и свои замечания в самом тексте и в азбучном указателе. Сделанные им в это время переводы с немецкого: «Баварского странника (XIV в.) Шилдбергера» (заключающего в себе много любопытных сведений о быте нашего духовенства и об обрядах греко-российской церкви), а равно и «Выписки из путешествий по России», не могли быть напечатаны.

В 1839 г. скончался редактор «Русского Инвалида» Воейков, и у Языкова явилась мысль искать его места, но неудачно: редактором был назначен Помиан-Пезаровиус. В 1840 г. Российская Академия издала в пользу Языкова «Записки Желябужского, с 1682 г. по 2-е июля 1709 г.». Они были напечатаны в первый раз Туманским в 1787 г. с неисправной рукописи. Языков достал несколько списков этого любопытного сочинения, сверил их с журналами барона Гизена, Петра Великого и другими современными повествованиями, заметил в выносках важнейшие ошибки первого издателя и приложил к своему списку некоторые замечания и объяснения, а также и алфавит. 
Около этого времени Языков намеревался продолжать издание «Энциклопедического Лексикона» (в составлении которого он принимал деятельное участие), прекращенного Плюшаром, и уже отыскал много сотрудников, но предприятию его не суждено было осуществиться. К этой неудаче присоединилось другое горе: за смертью председателя Российской Академии А. С. Шишкова Российская Академия была присоединена к Академии Наук, в виде II отделения русского языка и словесности, причём Языкову, сохранившему звание ординарного академика, поручено было составление протоколов заседаний. В 1842 г. Языков издал «Записки Нащокина», к которым прибавил любопытные объяснения и замечания, а также и алфавит. Последним трудом Языкова было издание в свет в 1845 г. переведенных им с французского языка «Записок Дюка Лирийского и Бервикского во время пребывания его при Императорском Российском дворе в звании посла короля Испанского, 1727—1730 годов». Эти записки снабжены им особыми примечаниями, свидетельствующими о начитанности его и глубоких сведениях в отечественной истории. Тогда же им была открыта и подписка на «Церковный словарь, исторический, географический и археологический», доведенный им до буквы П.

Достоинство многочисленных трудов Языкова снискали ему уважение многих российских учёных обществ и университетов, избравших его в действительные и почётные члены:
 Вольное общество любителей словесности, наук и художеств
 Общество любителей российской словесности (почётный член с 19 февраля 1826 года)
 Московское общество испытателей природы
 Харьковский, Московский, Виленский и Казанский университеты
В числе этих лестных знаков внимания Языков особенно к сердцу принял честь, оказанную ему Академией наук, избравшей его в 1830 году в свои почётные члены, и Академией Российской, почтившей его званием действительного члена. Также при выходе из Вольного общества любителей словесности, наук и художеств 18 марта 1811 года он был избран его почётным членом.

Умер «от нервического удара»  года. Похоронен в Санкт-Петербурге на Волковском кладбище . Могила утрачена.

Список работ 
Переводы

Прочее

Кроме вышеперечисленных работ, Языкову также принадлежит множество статей, анонимно помещенных им в разных периодических изданиях, и не меньшее количество любопытных выписок исторического характера; им же велись с 1839 по 1844 г. «Записки», в которые он включал события каждого дня и слышанные им разные анекдоты.

Примечания

Источники 
 
 
 Милюков А.  Воспоминание о Д. И. Языкове // Исторический вестник. — 1884. — Т. 16. — № 4. — С. 96—106.

Ссылки 
 

Переводчики Российской империи
Члены Академии Российской
Почётные члены Петербургской академии наук
Действительные члены Петербургской академии наук
Персоналии:Вольное общество любителей словесности, наук и художеств
Члены Общества любителей российской словесности
Составители «Энциклопедического лексикона»
Дмитрий Иванович
Прапорщики (Российская империя)
Действительные статские советники
Похороненные на Волковском кладбище, чьи могилы утрачены